Ein Lied für Dublin steht für folgende deutschen Vorentscheidungen zum Eurovision Song Contest:

 Ein Lied für Dublin (1971)
 Ein Lied für Dublin (1981)
 Ein Lied für Dublin (1988)